Чемпионат Люксембурга по футболу 1990/1991 — 77-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1990/1991
Люксембург
Люксембург
1990 год в Люксембурге
1991 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991